Gnathophyllum är ett släkte av kräftdjur. Gnathophyllum ingår i familjen Gnathophyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Gnathophyllum